Private steht für:

 Private (Band), Band aus Dänemark
 Private (Dienstgrad), Dienstgrad in den Streitkräften verschiedener Länder
 Private Sender, Privatfernsehen
 Private (Wirtschaftsmagazin), Wirtschaftsmagazin aus der Schweiz
 Private (Pornomagazin), Pornomagazin der Private Media Group
 Private (Film), Spielfilm von Saverio Costanzo
 Private, fiktive Figur der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagaskar
 private, Sichtbarkeit eines Attributs in Programmiersprachen, siehe Variable (Programmierung)

 steht im weiteren Sinn für

 Private Media Group, Unternehmen im Bereich der Pornografie

Private ist der Nachname folgender Personen:

 Gary Private (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, Songwriter, Filmkomponist, Popsänger, Stuntman und Schlagzeuger

Siehe auch
 Privat (Begriffsklärung)